El Torneig de Viena 2018, oficialment conegut com a Erste Bank Open 500 2018, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'octubre del 2018 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista sud-africà Kevin Anderson va guanyar el segon títol de l'any i el més important del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018